Anthomyiopsis är ett släkte av tvåvingar. Anthomyiopsis ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Anthomyiopsis